Weiling ist

ein Familienname:
  Franz Weiling (1909–1999), deutscher Biologe und Professor an der Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

ein Ortsname:
 Weiling (Feldkirchen), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

ein Unternehmen
 Weiling (Großhändler), Großhändler für biologische Lebensmittel aus Coesfeld